Леслі Керкгове і Лідія Морозова були чинними чемпіонками, але цього разу Керкгове вирішила не брати участі, а Морозова брала участь у Кубку Кремля.

Грет Міннен і Алісон ван Ейтванк виграли титул, у фіналі перемігши пару Віра Лапко і Менді Мінелла з рахунком 7–6(7–3), 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

BGL Luxembourg Open, парний розряд
2018